Empírico (o empírica) puede referirse a:
 El conocimiento empírico, aquel que está basado en las experiencias.
 La evidencia empírica, aquello que apoya o refuta una proposición.
 El empirismo, una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia en la formación de ideas y adquisición de conocimiento.
 El método empírico-analítico, uno de los modelos para describir el método científico, que se basa en la experimentación y la lógica empírica.
 La lógica empírica.
 La investigación experimental.